Osoby:
 Bino (1953–2010) – włoski piosenkarz
 Bino (ur. 1983) – mozambicki piłkarz

Inne:
 bino – hipotetyczna cząstka elementarna